I14, I-14 ou I/14 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-14, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Tupolev I-14, un avion de chasse soviétique.

Routes 
  Interstate 14 (I-14), une autoroute américaine reliant Copperas Cove à Belton ;
  Route slovaque I/14 reliant Banská Bystrica à Horná Štubňa.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres